Campionato mondiale per club FIVB 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato mondiale per club FIVB 2017 – torneo di pallavolo maschile